Maechidius miklouhomaclayi — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства хрущей (Scarabaeidae). Назван в честь российского путешественника и этнолога Николая Миклухо-Маклая (1846—1888).

Распространение 
Океания, Папуа — Новая Гвинея (провинция Маданг, 145°24’E 4°42’S, на высоте 750 м).

Описание 
Длина тела 6,6 мм, основная окраска буровато-чёрная. Фасеточные глаза большие и шаровидные, занимают более половины длины головы. Длина головы 1,3 мм, ширина через глаза 1,5 мм. Длина переднеспинки 1,5 мм, максимальная ширина 2,5 мм. Длина надкрылий 3,8 мм, максимальная ширина 3,05 мм.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хрущи
Животные, описанные в 2020 году
Насекомые Океании
Эндемики Новой Гвинеи
Таксоны насекомых, названные в честь людей